Next Big Thing — десятый студийный альбом американского кантри-певца Винса Гилла, изданный 11 февраля 2003 года.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий (Billboard, Entertainment Weekly, USA Today).

Список композиций 
 «Next Big Thing» (Vince Gill, Al Anderson, John Hobbs) — 3:23
 «She Never Makes Me Cry» (Gill) — 3:53
 «Don’t Let Her Get Away» (Gill, Anderson) — 3:04
 «Someday» (Gill, Richard Marx) — 3:36
 «These Broken Hearts» (Gill, Pete Wasner) — 4:51
 «We Had It All» (Gill) — 3:58
 «Young Man’s Town» (Gill) — 4:30
 «Real Mean Bottle» (Gill) — 3:15
 «Whippoorwill River» (Gill, Dean Dillon) — 5:45
 «The Sun’s Gonna Shine on You» (Gill, Reed Nielsen) — 3:17
 «From Where I Stand» (Gill, Anderson, Hobbs) — 3:38
 «You Ain’t Foolin' Nobody» (Gill, Nielsen) — 3:49
 «Old Time Fiddle» (Gill, Leslie Satcher) — 2:48
 «Without You» (Gill) — 3:08
 «Two Hearts» (Gill, Satcher) — 3:59
 «This Old Guitar and Me» (Gill) — 3:47
 «In These Last Few Days» (Gill) — 3:32

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Vince Gill - Next Big Thing

Кантри-альбомы
Альбомы MCA Records
Альбомы Винса Гилла